Список млекопитающих, обитающих на территории Швейцарии (центральная Европа).

Из 93 указанных в таблице видов, 1 находятся под критической угрозой, 0 находящихся под угрозой исчезновения, 1 является уязвимым, 9 находятся в близком к угрожающему состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Фауна Швейцарии
Списки:Швейцария